

Patronyme chinois 
 Liu Ailing (刘爱玲) (née en 1967), footballeuse chinoise
 Liu Baiyu (刘白羽) (1916-2005), écrivain chinois
 Liu Bang (刘邦 / 劉邦) (-256 -195), fondateur de la dynastie des Han
 Liu Bei (刘备 / 劉備) (161-223), seigneur de la dynastie des Han
 Liu Bannong (刘半农 / 劉半農)(1891-1934), poète et linguiste chinois
 Liu Cixin (刘慈欣 / 劉慈欣) (né en 1963), écrivain chinois de science-fiction
 Liu Cuiqing (née en 1991), athlète handisport chinoise
 Liu Fang (刘芳) (née en 1974), musicienne chinoise, spécialiste du pipa
 Liu Gang (刘刚) (né en 1961), informaticien, mathématicien chinois
 Liu Guoliang (刘国梁) (né en 1976), pongiste chinois
 Liu Jialiang (刘家良 / 劉家良) (1936-2013), réalisateur, acteur et chorégraphe chinois
 Liu Hai (劉海), alchimiste taoïste légendaire
 
 Liu He (刘鹤), homme politique chinois
 Liu Huang A-tao (劉黃阿桃), militante pour les droits des femmes taïwanaise
 Liu Jiayu (刘佳宇 / 劉佳宇) (née en 1992), snowboardeuse chinoise
 Liu Jian (刘健) (né en 1984), footballeur chinois
 Liu Jianpeng (柳建鹏) (né en 1993), coureur cycliste chinois
 Liu Jieyi (刘结一) (né en 1957), diplomate chinois
 Liu Jing (刘京) (née en 1990), nageuse chinoise
Liu Jing (刘静) (née en 1988), pongiste handisport chinoise
 Liu Jinru ( 刘津茹) (née en 2000), gymnaste chinoise
 Liu Kefeng (刘克峰) (né en 1965), mathématicien chinois
 Liu Limin (刘黎敏) (née en 1976), nageuse chinoise
Liu-Wang Liming (刘王立明) (1897-1970), féministe et suffragette chinoise
Liu Lingling (朱雪莹) (née en 1994), trampoliniste chinoise
 Liu Mingkang (刘明康) (né en 1946), homme politique chinois
 Liu Na'ou (劉吶鷗) (1905-1940), écrivain chinois
 Liu Ou (刘鸥) (née en 1986), nageuse synchronisée chinoise 
 Liu Qiangdong (刘强东) (né en 1973), grand patron chinois
  
 Liu Rushi (柳如是) (1618-1664), courtisane chinoise
 Liu Shan (刘禅) (207-271), second empereur du royaume de Shu
 Liu Shanshan (刘杉杉 / 劉杉杉) (née en 1992), footballeuse chinoise
 Liu Shaoqi (刘少奇) (1898-1969) membre influent du Parti communiste chinois  et de la République populaire de Chine dont il fut le Président, renversé par Mao Zedong lors de la Révolution culturelle
 Liu Sitong (刘思彤) (1994-), skieuse alpine handisport chinoise
 Liu Tianhua (刘天华 / 劉天華) (1894-1932), musicien et compositeur chinois
 
 Liu Xiao Ying (née en 1979), patineuse de vitesse sur piste courte chinoise
 
 Liu Xinwu (刘心武) (né en 1942), écrivain chinois
 Liu Xianying (刘显英) (née en 1977), biathlète chinoise
 Liu Xiaobo (刘晓波 / 劉曉波) (1955-2017), écrivain chinois, défenseur des droits de l'homme
 Liu Xiaobo (刘哮波 / 劉哮波) (né en 1984), taekwondoïste chinois
 Liu Xiaoguang (刘小光) (né en 1960), joueur de go chinois
 Liu Xiaotong (刘晓彤) (née en 1990), volleyeuse chinoise
 Liu Yanqiu (刘艳秋) (née en 1995), footballeuse chinoise
Liu Yaxin ( 柳雅欣) (née en 1999), nageuse chinoise
 Liu Yilin (刘一霖 / 劉一霖) (né en 1985), coureur cycliste chinois
 Liu Yong (柳永) (vers 987-1053), poète chinois
 
 Liu Yuan-Kai (né en 1981), athlète taïwanais
 Liu Yuanyuan (柳圆圆) (née en 1982), biathlète et fondeuse chinoise
 Liu Yuxiang (1975-), judokate japonaise
Liu Yutong (刘禹彤) (née en 2004), joueuse de badminton chinoise
 Liu Zhen (刘桢 / 劉楨) (mort en 217), poète chinois
 Liu Zige (刘子歌) (née en 1989), nageuse chinoise championne olympique en 2008
 Liu Zhongqing (刘忠庆) (né en 1985), skieur acrobatique chinois
 Liu Zongyuan (柳宗元) (773-819), écrivain chinois

Patronyme de personnalités 
 Alysa Liu (née en 2005), patineuse sur glace américaine.
 Amber Liu (née en 1992), chanteuse, danseuse présentatrice et parolière américaine.
 Andy Liu (né en 1947), mathématicien canadien.
 Anthony Liu (né en 1987), judoka samoan-américain.
 Bernice Liu (née en 1979), chanteuse et actrice canadienne.
 Claire Liu (née en 2000), joueuse de tennis américaine.
 Dallas Liu (né en 2001), acteur américain.
 Gordon Liu (né en 1955), acteur, producteur et réalisateur hongkongais.
 Jean Liu (née en 1978), femme d'affaires chinoise.
 Joanne Liu (née en 1965), femme médecin québécoise.
 John D. Liu (né en 1953), réalisateur et écologiste sino-américain.
 Kate Liu (née en 1994), pianiste américaine.
 Ken Liu (né en 1976), écrivain américain de science-fiction.
 Laurin Liu (née en 1990), femme politique canadienne.
 Lucy Liu (劉玉玲 pinyin : Liú Yùlíng) (née en 1968), actrice américaine.
 Marjorie Liu (1979-), autrice de bande dessinée américaine
 Michel Liu (né en 1937), professeur et sociologue français.
 Nina Liu (née en 1977), actrice australienne.
 Rene Liu (née en 1970), actrice, chanteuse taïwanaise.
 Simu Liu (né en 1989), acteur canadien.
 Yayuan Liu (née en 1992), scientifique des matériaux sino-américaine.

Pseudonyme de personnalités 
 Tie Liu (né en 1933), pseudonyme de l'écrivain et éditeur chinois Huang Zerong.

Autres 
 Liu est une loge lunaire de l'astronomie chinoise.
 LIU est l'abréviation de Long Island University, une université américaine.

Homonymie de patronyme
Patronyme chinois